Кастеля́н, каштелян, шателен (, из , от castellum — «лагерёк», «крепостца», «за́мочек») — в феодальных государствах род коменданта, смотритель (администратор) за́мка, костёла и тому подобного, и прилегающих к нему территорий.

История 
В средние века в Европе это была должность, которая развилась из власти начальника гарнизона (коменданта) крепости (castellum), в ведении которого находились её охрана и хозяйство, впоследствии в различных государствах, краях и странах должность имела различное значение, в зависимости от исторического развития территориальных образований.

Так в средневековых Франции и Фландрии были отдельные местности, владельцы которых носили титул «шателен» (); в их руках была сосредоточена вся гражданская и военная власть, но впоследствии она была ограничена верховным правителем.

В Германских государствах «кастеляном» назывались или должностные лица империи (бургграфы), или княжеские служилые люди, которые имели известную юрисдикцию в замке или городе, равно как в прилегавшим к ним территориям.

Кастелян сочетал функции управляющего замком, ответственного за исправное содержание замка, гарнизона и обслуживающего персонала, и управляющего территорией, ответственного за её безопасность и оборону, сбор податей и дани, осуществление судебной власти (Подкоморский суд).

В Польском королевстве и Великом княжестве Литовском подобная должность носила название каштелян ().

См. также 
 Дворецкий
 Дворский
 Дворецкий
 Майордом

Примечания

Литература 
 Евгений Петрович Карнович, Вызов родственников, Очерки и рассказы из старинного быта Польши.

Должности управленцев